Csehország
 Janov (Bruntáli járás)
 Janov (Děčíni járás)
 Janov (Rakovníki járás)
 Janov (Rychnov nad Kněžnou-i járás)
 Janov (Svitavyi járás)
 Janov nad Nisou
 Szlovákia
 Janov (Janó)
 Ukrajna
 Janov (Janyiv)